Henrique Selicani Teixeira (27. veljače 1989.), brazilski rukometni reprezentativac .
Nastupio na svjetskom prvenstvu 2019. godine.

Brazilski rukometaši